Ивар Ш’Вавар, собственно Пьер Ивар (, род. в 1951, Берк, Па-де-Кале) — французский поэт, прозаик, переводчик, пишет на французском и пикардском языках.

Биография и творчество 
Основал несколько журналов, пропагандирующих язык и словесность Пикардии (L’Invention de la Picardie и др.), выпустил ряд антологий пикардийской литературы. Переводит на пикардский с английского, французского, бретонского, перевел сочинения Шекспира, Рембо, Жюля Ренара, Эмили Дикинсон, Жоржа Батая и др. Мастер литературной мистификации и пародии, создал десятки своих масок-гетеронимов, в том числе — женских.

Псевдоним писателя на пикардском языке означает «Ивар — краб» (в разговорном употреблении — «фрукт», «типчик»). Живет в Амьене.

Произведения

Авторские сочинения 
 Kémin d’krèq, avec Flip-Donald Tyètdégvau alias Konrad Schmitt, Nords — Textes, Ottignies, 1978
 Poèmes d’adolescence, Cordialité de la rouille, Formerie, Oise, 1990.
 Couleurs cyclistes (Feuillées d’Hypnos I), supplément revue L’Invention de la Picardie n°7, Amiens, 1991.
 Mme Vve, Édition de Garenne, 1992.
 Jour de glaire (Feuillées d’Hypnos, II), supplément revue L’Invention de la Picardie n°9, Amiens, 1992 ; rééd. L’Atelier de l’agneau.
 Berck (un poème), avec la participation de Konrad Schmitt, supplément revue L’Invention de la Picardie n°10, Amiens, 1993.
 Bander en automne (Feuillées d’Hypnos, III), supplément revue L’Invention de la Picardie n°11, Amiens, 1994.
 Post-poèmes, supplément revue L’Invention de la Picardie n°12, Amiens, 1994.
 Treize musiques, S.U.E.L., Berguette, 1996.
 François et Anatole (I et II), Au rendez-vous des Yakoutes, Rang-du-Fliers, 1996.
 Rue de la Marine, Le Jardin ouvrier, Amiens, 1996.
 Hölderlin au mirador, Le Jardin ouvrier, Amiens, 1998; éd. augmentée, le corridor bleu, Amiens, 2004.
 Passage de Arthur Rimbaud, Le Jardin ouvrier, Amiens, 1999.
 Ch’Bistècq suivi de Quate Poèn.mes, édition bilingue français-picard, Secondes Éditions du K. (reprises par Engelaere Editions), Douai, 1999.
 Écrit en fumant du belge, Pierre Mainard, Bordeaux, 2001.
 Poèmes justifiés — présentation provisoire (reprend entre autres la Grande tapisserie, la Vie secrète des mots, Grandfresnoy, 2006), supplément revue Kminchmint n°1, Amiens, 2006.
 À la Barbe de Jules Verne — respectueusement -, poème chamanique, supplément revue Kminchmint n°2, Amiens, 2008.
 L’Os du cosmos, En travers de mon nez suivi de Mon étui pénien, collection Ré-apparitions, supplément revue Passages n°13, Saint-Amand-les-Eaux, 2008.
 Hon, l'être avec Christophe Petchanatz, le corridor bleu, 2009

Антологии и групповые издания 
 Cadavre grand m’a raconté, La Poésie des fous et des crétins dans le Nord et la Picardie, L’Invention de la Picardie, Amiens, 1987; éd. augmentée, le corridor bleu, Amiens, 2005.
 Le Groupe surréaliste de Montreuil-sur-Mer, L’Invention de la Picardie, Amiens, 1995.
 Ivar Ch’Vavar & camarades, Le Jardin ouvrier, 1995—2003, anthologie. Flammarion, Paris, 2008

Сочинения о пикардском языке и литературе 
 Louis Seurvat, Poète patoisant picard, Université de Picardie, Amiens, 1983.
 "Histoire de la littérature d’expression picarde aux 19e et 20e siècles ", La Forêt Invisible. Au nord de la littérature française, le picard, anthologie de la littérature d’expression picarde, Jacques Darras (dir), Jacqueline Picoche, René Debrie, Pierre Ivart, éd. des Trois-Cailloux, Amiens, 1985
 L'œuvre d’Emmanuel Bourgeois, Université de Picardie, Amiens, 1987.
 Langue et littérature picardes, Bibliothèque Départemental de la Somme, 1996.

Литература 
 «Ivar Ch’Vavar un „horrible travailleur“ célébré par ses amis et complices»// Revue Plein Chant, Bassac, 2004—2005, no 78-79.

Ссылки 
  
  
 
  
 Официальный сайт издательства le corridor bleu, печатающего книги Ш’Вавара и его гетеронимов 

Писатели Франции
Поэты Франции
Переводчики Франции
Многоязычные писатели
Литераторы, известные под псевдонимами